Emblema bezeichnet

 eine Gattung der Finken
 darunter die Gemalte Amadine
 Emblema (Mosaik), ein Begriff aus der Mosaikkunst
 Emblema (Toreutik), Bildfriese bei Metallarbeiten der Antike